Cipó-do-reino pode referir-se a uma de duas espécies diferentes de clematite:

Clematis cirrhosa - de flores esbranquiçadas, presente só na zona do Sudeste meriodional em Portugal, é uma espécie de categoria «quase ameaçada».
Clematis vitalba - de flores branco-esverdeadas, presente em toda a zona Norte e Sul, excluindo-se de grande parte da zona Centro, de Portugal